Агробіологія — наука на стику біології, рослинництва і тваринництва; принципи застосування основних біологічних закономірностей в практиці сільськогосподарського виробництва. Використовується також термін сільськогосподарська біологія.
 Агробіологія (журнал)
 Мічурінська агробіологія

Див. також 
 Біологія розвитку

Посилання
Агробіологія  // ВУЕ